Het begrip Hindoestan (Hindi: हिन्दुस्तान [Hindustān], Urdu: ہندوستان [Hindostān], [ɦɪn̪d̪ʊst̪aːn] van het Perzische Hindū + -stān; "land van de Hindoes") en het bijvoeglijke Hindoestani kunnen verwijzen naar verschillende delen van drie verschillende geografische gebieden:

 De Republiek India
 Het Indisch subcontinent
 Hindoestan (regio), een regio in Noord-India, tussen het Vindhyagebergte en de Himalaya, waar het Hindi wordt gesproken (rond de Indus-Gangesvlakte)